Ujarattooq bezeichnet:
 Ujarattooq (Berg, Maniitsoq, mittig), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ujarattooq (Berg, Maniitsoq, nördlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ujarattooq (Berg, Maniitsoq, südlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ujarattooq (Insel, Karrat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ujarattooq (Insel, Kissaaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ujarattooq (Insel, Qeqertaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ujarattooq (Insel, Uummannaq) (auch Tissavissuaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ujarattooq (See), See im Distrikt Nuuk, Grönland